Алекса́ндр Серге́евич Полу́шин () — российский хоккеист, выступавший за клубы главных хоккейных лиг России, Белоруссии и Украины. Мастер спорта России.

Биография 
Родился 8 мая 1983 года в Кирове. Воспитанник ДЮСШ кирово-чепецкого хоккейного клуба «Олимпия» (первый тренер А. Г. Кусков).

С 1998 года играл в юниорских турнирах Москвы за юношеские составы клубов ЦСКА и «Динамо». Первым международным турниром, в котором принял участие А. Полушин, был прошедший с 27 декабря 1999 по 3 января 2000 года в Канаде Кубок вызова с участием юниоров в возрасте до 17 лет, где сборная России стала победителем.

В сезоне 2000/2001 играл в тверском клубе ТХК, выступавшем в высшей лиге чемпионата России. Перейдя в ХК ЦСКА, в следующем сезоне завоевал с командой право на переход в турнир Суперлиги.

В составе молодёжной сборной страны был чемпионом мира 2001 года. В составе молодёжной сборной страны выиграл «золото» молодёжных чемпионатов мира 2002 и 2003 годов. В 2003 году в составе национальной сборной участвовал в Шведских хоккейных играх, которые россияне выиграли (впервые).

В сезоне 2005/2006 играл в Суперлиге за череповецкую «Северсталь». Сезон 2006/2007 фактически пропустил, находясь в составе мытищинского «Химика», но не выходя на поле. Следующие два сезона выступал за команду высшей лиги «Крылья Советов» (Москва). В 2010—2012 играл в команде белорусской Экстралиги «Неман» Гродно, в составе которого стал серебряным призёром Открытого чемпионата Белоруссии. В конце 2012 года провёл 2 игры в украинской Профессиональной хоккейной лиге в составе команды «Компаньон-Нафтогаз», после чего контракт был расторгнут.

Достижения 
  Чемпион мира среди юниоров 2001
  Чемпион мира среди молодёжи 2002.
  Чемпион мира среди молодёжи 2003.
  Победитель Шведских хоккейных игр .
  Серебряный призёр чемпионата Белоруссии

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Хоккеисты России
Игроки ХК ТХК
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Неман»
Игроки ХК «Компаньон-Нафтогаз»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Мастера спорта России